Richard Fraser (1913-1971) – attore britannico
Richard Fraser – paroliere britannico